Beograjski maraton je največja in najbolj številčna športna manifestacija v Srbiji. Prvi maraton je bil izveden 8. maja 1988 na pobudo Đoka Vještice, novinarja radio postaje „Studio B”, in športnega delavca v atletiki Braneta Radovića, brata Duška Radovića in urednika „Studija B“. Organizirali so ga s pomočjo mesta Beograd, dolžina steze je bila 23 km, v teku pa so sodelovali le domačini.[1]. Naslednje leto je bila steza 46,7 km, tako začetek in konec steze pa je bil pred Domom narodne skupščine Republike Srbije. Tokrat je bilo tudi nekaj tujih tekačev.

Leta 1990, za tretji maraton po vrsti, je organizacijo prevzelo društvo JSD Partizan. Organizacija je tokrat še boljša, saj so se odločili, da je mestni maraton eden izmed načinov, da velika metropola napravi napredek na svoji prepoznavnosti. Veliko je pri tem pomagalo tudi mesto Beograd z vojsko in sponzorji.

Skupščina mesta Beograd septembra 2003 je sklenila, da je Beograjski maraton razglašen za dogodek posebnega pomena za mesto Beograd.

Beograjski maraton je prilagojen različnim težavnostim, zato se organizira:
 Otroški maraton
 Dirka zadovoljstva, rekreativni tek z največjim številom tekačev
 Polmaraton, resno organizirano tekaško tekmovanje na 21 km
 Maraton, najtežji izziv namenjen najbolje pripravljenim tekačem

Zmagovalci maratona

Rekordi steze 
 Moški maraton

 Ženski maraton

 
 Moški polmaraton

 Ženski polmaraton

Zunanje povezave

 

Šport v Beogradu
Športne prireditve v Srbiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1988
Maratoni